Дювилля́р () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Дювилляр, Ришар — французский кёрлингист.
 Дювилляр, Робен (род. 1983) — французский лыжник, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014.